Mascotas puede referirse al plural de mascota, y además a:

 The Secret Life of Pets (titulada Mascotas en España), película animada estadounidense de 2016;
 ¡Mascotas!, historieta española de Mortadelo y Filemón publicada en 2003.